Biedrzychowice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim, w gminie Olszyna 
 Biedrzychowice – wieś w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Głogówek

Zobacz też 
 Badrzychowice
 Biedrzychowice Dolne
 Biedrzychowice-Pasternik
 Gmina Biedrzychowice
 Biedrzychowice Górne